Штра́ус (, Straus или Strauss) — немецкая и еврейская фамилия.

Австрийская династия композиторов Штраусов 
 Штраус, Иоганн (отец) (, 1804—1849) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач.
 Штраус, Иоганн (сын) (1825—1899) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач, сын Иоганна Штрауса (старшего), «король вальса».
 Штраус, Йозеф (1827—1870) — австрийский композитор, сын Иоганна Штрауса (старшего).
 Штраус, Эдуард (1835—1916) — австрийский композитор и дирижёр, сын Иоганна Штрауса (старшего).

Американские промышленники 
 Лазарь Штраус (, 1809—1898):
 Штраус, Исидор (1845—1912) — германо-американский предприниматель, совладелец крупнейшей американской сети универмагов «Macy’s», член Палаты представителей США, погиб при крушении «Титаника», сын Лазаря Штрауса.
 Штраус, Ида (1849—1912) — жена Исидора Штрауса, погибшая вместе с ним при крушении «Титаника».
 Штраус, Натан (1848—1931) — американский промышленник, филантроп, сын Лазаря Штрауса.
 Штраус, Оскар Соломон (1850—1926) — американский политик, Государственный секретарь США по торговле и труду (1906—1909), сын Лазаря Штрауса.

Другие носители фамилии 
 Штраус, Адольф (, 1879—1973) — германский военачальник, генерал-полковник.
 Штраус, Аксель (, род. 1974) — немецко-американский скрипач.
 Штраус, Адриан (, род. 1985) — южноафриканский регбист.
 Штраус, Астрид (род. 1968) — германская пловчиха.
 Штраус, Виктор (1809—1899) — прусский писатель.
 Штраус, Герхард Фридрих Альбрехт (1786—1863) — немецкий теолог, богослов и проповедник.
 Штраус, Давид Фридрих (, 1808—1874) — немецкий историк, философ, публицист.
 Штраус, Исаак (Стросс, Isaac Strauss, 1806—1888) — французский композитор, дед Клода Леви-Стросса.
 Штраус, Йонатан (род. 1994) — польский футболист, защитник клуба «Ягеллония».
 Штраус, Ксавьер (1910—1998) — гауптштурмфюрер СС, начальник административного отдела концлагеря Маутхаузен.
 Штраус, Лео (, 1899—1973) — американский философ немецкого происхождения.
 Штраус, Людвиг (, 1835—1899) — австрийский скрипач.
 Штраус, Людвиг (Ludwig Strauss, 1892—1953) — немецкий и израильский литературовед, писатель.
 Штраус, Оскар (, 1870—1954) — австрийский композитор.
 Штраус, Рахель (, 1880—1963) — первая женщина на мед. факультете в Германии, активистка профсоюзного, феминистского и сионистского движений.
 Штраус, Рихард (, 1864—1949) — немецкий композитор и дирижёр.
 Штраус, Томас (, род. 1953) — немецкий гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Штраус, Урсула (род. 1974) — австрийская актриса.
 Штраус, Франц Йозеф (музыкант) (, 1822—1905) — немецкий валторнист и композитор, отец Рихарда Штрауса.
 Штраус, Франц Йозеф (, 1915—1988) — немецкий (ФРГ) политик-консерватор.
 Штраус, Фридрих Адольф (1817—1888) — проповедник и профессор; путешественник по Святой Земле.
 Штраус, Эрнст (1922—1983) — американский математик.
 Штраус, Ян (1942—2017) — чехословацкий футболист.
 Штраусс, Роберт (, 1913—1975) — актëр США.

Двойные фамилии 
 Штраусс-Кан, Доминик (, род. 1949) — французский политик, экономист.
 Леви-Стросс, Клод (, 1908—2009) — французский этнограф, социолог и культуролог; внук композитора Исаака Штрауса (1806—1888) из Эльзаса.

Страусс 
 Страус, Антон Эмильевич (1858 — ?) — горный инженер, изобретатель, предприниматель.
 Страусс, Ливай (1829—1902) — американский промышленник, основатель компании Levi Strauss & Co., изобретатель джинсов.
 Страусс, Нил (род. 1973) — американский писатель, журналист и блогер.
 Страус, Оскар Эмильевич (1856—?) — ученый-физик, математик, электротехник, предприниматель.
 Страусс, Павол (1912—1994) — словацкий врач, писатель, эссеист, переводчик.
 Страусс, Роберт Шварц (1918—2014) — американский государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР и Российской Федерации.

См. также 
 Страус (значения)
 Страусс
 Штраух

Примечания